ATO steht als Abkürzung für:

 Abort to Orbit, ein Space-Shuttle-Abbruchmodus während des Aufstiegs, siehe Space Shuttle abort modes #Abort to Orbit
 Air Tasking Order, Ablaufplan für Luftkriegsoperationen
 Allgemeine Tarifordnung für Gefolgschaftsmitglieder im öffentlichen Dienst von 1938
 Allied Travel Office, ehemalige Behörde in West-Berlin
 Antimontrioxid
 antimondotiertes Zinnoxid (antimony doped tin oxide)
 Approved Training Organisation, ein vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb
 Assisted Take Off, ein unterstützter Flugzeugstart, etwa als Jet Assisted Take Off
 Automatic Train Operation, automatisierter Fahrbetrieb
 Automotive Technology Organization, ein eingetragenes Warenzeichen für elektrische Flachsteck-Schmelzsicherungen, siehe Schmelzsicherung #Flachstecksicherungen

Ato steht für:

 Abeto Hun, Titel am Hof des Negus Negest
 ein Dorf in Osttimor, siehe Abani (Passabe)
 ein Akan-Vorname für am Samstag geborene Männer
 eines der drei WM-Maskottchen von 2002, siehe Fußball-Weltmeisterschaft/Maskottchen

Atō ist der Familienname von:

 Kai Atō (1946–2015), japanischer Schauspieler

Abkürzung